Ruthénie peut se référer à :

 la Ruthénie, terme exonymique et archaïque pour les territoires des Slaves orientaux et la Rus' de Kiev ;
 la Ruthénie blanche, terme exonymique pour la région historique de la Russie blanche (parties centrales de la Biélorussie moderne) ;
 la Ruthénie noire, terme exonymique pour la région historique de la Polésie ou Russie noire (parties sud de la Biélorussie moderne) ;
 la Ruthénie rouge, terme exonymique pour la région historique de la Volhynie ou Russie rouge (parties occidentales de l'Ukraine moderne) ;
 la petite Ruthénie, terme exonymique pour la région historique de la Petite Russie (parties centrales de l'Ukraine moderne) ;
 la Ruthénie carpathique, terme exonymique pour la Ruthénie subcarpathique, partie carpathique de l'Ukraine moderne ;
 la Ruthénie imaginaire du film britannique de Basil Dearden Assassinats en tous genres, sorti en 1969.

Termes plus spécifiques 
 Voïvodie de Ruthénie, terme exonymique pour une province historique de l'Union polono-lituanienne ;
 Grand duché de Ruthénie, troisième entité proposée au sein de cette même Union polono-lituanienne ; 
 Commissariat général de Ruthénie blanche, un district administratif allemand dans la Biélorussie occupée.

Voir aussi 

 Langue ruthène (homonymie)
 Ruthènes (homonymie)
 Ruthène (homonymie)